Bei der Sommer-Universiade 1961 wurden im August und September 1961 im bulgarischen Sofia fünf Wettbewerbe im Tennis ausgetragen.

Medaillengewinner

Herreneinzel 
Der Jugoslawe Boro Jovanović setzte sich im Finale mit einem Fünfsatzsieg (6:2, 2:6, 10:8, 3:6, 6:0) gegen seinen Landsmann Nikola Pilić durch. Im Match um Platz 3 besiegte der Rumäne Ion Țiriac den Brasilianer Ivo Ribeiro in drei Sätzen.

Herrendoppel

Dameneinzel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 .

Einzelnachweise 

Tennis
1961
Tennisturnier in Sofia
Tennisturnier 1961